Codelobster — условно-бесплатная интегрированная среда разработки приложений (IDE) для создания веб-приложений на языке PHP, которая также поддерживает JavaScript, HTML и CSS.
В бесплатной ("Free") версии доступен редактор с подстветкой синтаксиса и автодополнением, менеджер проектов, а также PHP дебаггер.
В платной ("Professional") версии среди прочего дополнительно доступны инструменты для работы с SQL, заявлена поддержка node.js, а также плагины для:

 AngularJS
 Backbone.js
 Bootstrap
 CakePHP
 CodeIgniter
 Drupal
 Ember.js
 JQuery
 Joomla
 Laravel
 Magento
  Meteor JS
 Phalcon PHP
 Smarty
 Symfony
 VueJS
 WordPress
 Yii

Примечания